Topličica (Budinščina), naselje u Općini Budinščina, Hrvatska
 Topličica (Novi Marof), naselje u Gradu Novom Marofu, Hrvatska